Benjamin Baker – ingegnere inglese
 Benjamin Baker Moeur – politico statunitense
 Benjamin Howard Baker – atleta inglese

Pagine correlate 
 Benjamin Franklin Baker